Фарі́на — італійське прізвище.

 Фердінандо Фаріна (1877—1964) — італійський адмірал та політик
 Джузеппе Фаріна (1906—1966) — італійський автогонщик. Перший чемпіон світу з Формули-1 (1950).
 Йоган Марія Фаріна (1685—1766) — німецький парфумер італійського походження, виробник парфумів Eau de Cologne.
 Стефано Фаріна (1962—2017) — італійський футбольний арбітр ФІФА.

Італійські прізвища